Bakanas – rzeka w Kazachstanie 
 Bakanas – miasto w Kazachstanie